Dover Island kan syfta på följande:

 Dover Island, Nova Scotia, ö i Kanada
 Dover Island, Tasmanien, ö i Australien